NNL peut faire référence à plusieurs choses.

 National Nuclear Laboratory, un centre de recherche nucléaire à Sellafield au Royaume Uni.
 No Name Losers, un groupe amateur américain de traduction de jeux vidéos.

Homonymie de titre